Walter Steffens je ime več znanih ljudi:
 Walter Steffens (atlet) - nemški atlet in olimpijski zmagovalec
 Walter Steffens (skladatelj) - nemški skladatelj